Lolly – cantante britannica
Lolly – singolo di Maejor Ali del 2013